MMV steht für:
 Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern, Landesmedienanstalt
 Mitteleuropäischer Motorwagen-Verein, erster deutscher Automobilklub
 MMV-Beatmung, Mandatory Minute Ventilation, genannt auch obligatorisches Atemminutenvolumen, eine Form der maschinellen Beatmung
 Medal of Military Valour, hohe kanadische Auszeichnung
 Magyar Magánvasút, eine ungarische Gütereisenbahngesellschaft
 römische Zahlzeichen für 2005
 MMV Bank, deutsche Bank
 MMV Medien & Medizin Verlag, medizinischer Fachverlag in München, der nach der Übernahme des Springer Wissenschaftsverlags durch Bertelsmann im Verlag Urban & Vogel aufging
 McMinnville Municipal Airport (FAA-Code), Flughafen von McMinnville (Oregon), Yamhill County, Oregon

mmv steht für:
 Miriti (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Tucano-Sprache in Brasilien

MMV